Morgunowo (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Morgunowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Langendorf, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Morgunowo (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Morgunowo (Perm), Dorf in der Region Perm